Das 23. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 26. Juni bis zum 3. Juli 1977 im Ostseebad Zinnowitz statt.

Den Nationen-Pokal gewann bei den Herren genau wie im Vorjahr die erste Mannschaft der DDR mit Thomas Emmrich und Andreas John. Emmrich gewann als Titelverteidiger dann auch das Herreneinzel und die beiden gewannen zusammen auch das Herrendoppel. Bei den Damen wurde der Nationen-Pokal von der ersten Vertretung der Sowjetunion durch Jewgenija Birjukowa und Jelana Granaturowa gewonnen. Birjukowa gewann auch das Dameneinzel. Das Damendoppel ging an die beiden Sowjetspielerinnen Ljudmila Makarowa und Irīna Ševčenko.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 21. Jahrgang (1977), Heft 4 (fälschlicherweise mit 22. Jahrgang bezeichnet)

1977
Tennisturnier 1977
Tennisturnier in Zinnowitz